Рожевое — название населенных пунктов на Украине:

 Рожевое — село в Александрийском районе Кировоградской области.
 Рожевое — село в Старосамборском районе Львовской области.